Bele har flera betydelser.

 Bele, en jätte i nordisk mytologi
 Bele Barkarby IF, en idrottsförening